Bankenviertel steht für:

 Berliner Bankenviertel
 Frankfurter Bankenviertel
 Zürcher Bankenviertel, siehe Paradeplatz (Zürich)